Сірос () — один з невеликих островів Кіклад
 Сірос () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї